Jess Thorup (ur. 21 lutego 1970 w Kopenhadze) – duński piłkarz i trener piłkarski. Od 2020 do 2022 szkoleniowiec FC København.

Kariera piłkarska 
W 1989 Thorup został przesunięty do pierwszej drużyny Odense Boldklub. Grał w niej do 1996. W tym roku przeniósł się do KFC Uerdingen 05. Zimą 1998 został piłkarzem FC Tirol Innsbruck, natomiast latem tego roku przeszedł do zespołu Esbjerg fB. Latem 2005 został piłkarzem norweskiego Hamarkameratene. Od 1 stycznia 2006 ponownie był zawodnikiem Esbjergu, w którym zakończył karierę piłkarską.

Kariera trenerska 
W 2006 Thorup został asystentem trenera w Esbjergu. Dwa lata później pełnił funkcję trenera tymczasowego zespołu przez półtora miesiąca. 14 marca 2011 po rezygnacji Ove Pedersena został głównym trenerem zespołu. W sezonie 2010/2011 Esbjerg spadł z Superligaen, jednak w 2012 powrócił do tych rozgrywek. W 2013 zespół zwyciężył rozgrywki Pucharu Danii.

Latem 2013 Thorup został selekcjonerem reprezentacji Danii do lat 20 oraz kadry do lat 21. Z tą drugą drużyną na Mistrzostwach Europy U-21 w 2015 doszedł do półfinału, zapewniając awans na Igrzyska olimpijskie.

W lipcu 2015 Thorup został trenerem FC Midtjylland. W sezonie 2017/2018 wywalczył z tym zespołem mistrzostwo Danii.

W październiku 2018 zastąpił na stanowisku trenera KAA Gent Yvesa Vanderhaeghe'a. 20 sierpnia 2020 został zwolniony, natomiast 24 września 2020 został szkoleniowcem KRC Genk. Pełnił tę funkcję do 2 listopada tego samego roku.

W listopadzie 2020 Thorup objął funkcję trenera FC København. Podpisał z tym klubem kontrakt do lata 2024.

Statystyki kariery

Trener 
Stan na: 18 grudnia 2021

Sukcesy

Zawodnicze 
Odense Boldklub
 Puchar Danii: 1990/1991, 1992/1993

Trenerskie 
Esbjerg fB
 1. division: 2011/2012
 Puchar Danii: 2012/2013

FC Midtjylland
 Mistrzostwo Danii: 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na worldfootball.net

Urodzeni w 1970
Duńscy piłkarze
Piłkarze Odense Boldklub
Piłkarze KFC Uerdingen 05
Piłkarze Esbjergu fB
Piłkarze Hamarkameratene
Trenerzy piłkarzy Esbjergu fB
Trenerzy piłkarzy KAA Gent
Trenerzy piłkarzy KRC Genk
Trenerzy piłkarzy FC København
Duńscy trenerzy piłkarscy
Ludzie urodzeni w Kopenhadze